Кыши — название населённых пунктов:

Россия 
 Кыши — деревня в Нагорском районе Кировской области.
 Кыши — деревня в Карагайском районе Пермского края.